Бондарівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Бондарівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Бондарівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Бондарівська сільська рада — Луганська область, Марківський район
 Бондарівська сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район